Доротея де Крой (; 1575 — 1662) — герцогиня ван Арсхот и де Крой, княгиня де Шиме, бельгийская франкоязычная поэтесса.

Старшая дочь дочь Шарля-Филиппа де Кроя, маркиза д’Авре, и Дианы де Доммартен, графини де Фонтенуа.

18 декабря 1605 вышла замуж за своего двоюродного брата Шарля III де Кроя, 4-го герцога Арсхота.

Как поэтесса оставила значительное количество неопубликованных французских стихов. Эрициус Путеанус, крестной матерью одной из дочерей которого была герцогиня, являлся одним из ее литературных конфидентов, а Филипп Брассёр поместил ее среди «звезд» (astres) Эно.

Доротея де Крой надолго пережила мужа, бывшего на 15 лет старше нее, и в своем трауре доходила до проявлений экзальтации. Приблизившись к восьмидесяти годам, она изъявила желание, в подражание Карлу V, быть заживо погребенной в Хеверле, пока священники будут читать мессу. В 1656 году она устроила там пышную процессию, во время которой монахини исполняли старые благочестивые песни, а сама она в склепе, где со временем ей надлежало упокоиться, «возносила Господу свои молитвы, смешанные с потоками слез».

Литературные произведения Доротеи де Крой не были опубликованы. Рукописи хранятся в библиотеке герцога д'Аренберга; в Королевской библиотеке в Гааге, среди манускриптов Жерара, есть том из 234 страниц ин-фолио, озаглавленный Œuvres eu vers de Dorothée de Croy, duchesse de Croy et d'Arschot, divisées en deux parties, l'une contenant des quatrains, l'autre des poésies sacrées.

В публичной библиотеке Валансьена также хранятся два манускрипта с сочинениями Доротеи: один содержит текст трагедии под названием «Циннат и Камма» (Cinnatus et Camma), другой — от 300 до 400 катренов, все заканчивающиеся словами Cela m'est fort indifférent («Мне это совершенно безразлично»).

Собственноручные письма герцогини к Эрициусу Путеанусу хранятся в Королевской библиотеке в Брюсселе, в отделе рукописей. По словам барона Рейфенберга, они, «к сожалению, малоинтересны».

Парадный портрет Доротеи де Крой, кисти Франса Пурбуса Младшего, из замка Л'Эрмитаж, близ Конде, ныне находится в музее Валансьена.

Примечания

Литература 

 , col. 558
  

Поэты Бельгии
Дом де Крой